

Ludzie 
 Jan Brandys (1886 –1970) – ksiądz, powstaniec śląski, generał.
 Kazimierz Brandys (1916–2000) – prozaik, eseista, scenarzysta.
 Ludwik Brandys (1902–1988) – działacz plebiscytowy, urzędnik.
 Marian Brandys (1912–1998) – prozaik, reportażysta.
 Paweł Brandys (1869–1950) – ksiądz, poseł, senator.
 Tadeusz Brandys (1936–2010) – prałat.

Miasta 
 Brandys nad Łabą-Stará Boleslav – miasto w Czechach, w kraju środkowoczeskim.
 Brandýs nad Orlicí – miasto w Czechach, w kraju pardubickim.

Inne 
 Brandys – herb szlachecki.